Codeïne, de 3-monomethylether van morfine
 Codeine (software), de voormalige naam van de mediaspeler Dragon Player 
 Codeine (band), Amerikaanse rockband